Махмуд () - арабське ім'я.

 Махмуд І — турецький султан у період 1730 — 1754 рр
 Махмуд ІІ — турецький султан у період 1808 — 1839 рр